Miejscowości w USA:
 Fairburn – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fulton
 Fairburn – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Custer
W Wielkiej Brytanii:
 Fairburn – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)